Jeriomienko, ros. Ерёменко – nazwisko pochodzące od imienia Jeremiasz.
 Aleksandr Jeriomienko
 Andriej Jeriomienko
 Konstantin Jeriomienko